Michael Christiansen (eller Kristiansen) har flere betydninger:

 Michael Christiansen (redaktør) – britisk avisredaktør (1926/27-1984)
 Michael Christiansen – dansk jurist, teaterchef ved det Kongelige Teater (født 1945)
 Michael "MC" Christiansen – dansk komiker, skuespiller og skribent (født 1973)
 Michael Kristiansen – dansk politisk journalist (født 1962)
 Michael Christiansen (atlet) – dansk atlet (født 1967)